«Азазель» (конспирологический детектив) — книга Бориса Акунина, первый роман из серии о необыкновенном сыщике Эрасте Петровиче Фандорине «Приключения Эраста Фандорина». В английском переводе книга называется «Зимняя королева» (Winter Queen), что соответствует названию гостиницы в Лондоне, которая фигурирует в повествовании.

Акунин задумал серию «Приключения Эраста Фандорина» как краткое изложение всех жанров детектива, каждый роман представлял собой новый жанр. Первый детектив — конспирологический, поджанр шпионского или политического детектива, где основные события происходят вследствие заговора секретных организаций.

Сюжет 

Действие происходит в 1876 году в Москве. 

Двадцатилетний письмоводитель полицейского управления Эраст Фандорин сталкивается с интересным делом. Публичное самоубийство студента — наследника крупного состояния - приводит Фандорина к могущественной подпольной организации, в которой состоят люди, воспитывавшиеся в известном приюте для сирот. В ходе расследования Эраст столкнётся с опасными противниками, несколько раз будет на волосок от смерти, успеет влюбиться и навсегда потерять свою любовь.

Основная идея книги 
Борис Акунин пишет, что центральный персонаж для него не Эраст Фандорин, а леди Эстер. Основная идея книги, по мнению автора, заключается в том, что
мир населён «непроснувшимися людьми» и несостоявшимися жизнями. Акунин пишет: 
...нас в детстве никто не учит самому главному: как расправить крылья и взлететь. А большинству даже не рассказывают, что у человека вообще есть крылья. Мне захотелось придумать систему воспитания, при которой полёт неизбежен.

Экранизации 
 «Азазель» — российский мини-сериал киностудии ТриТэ, снятый в 2002 году режиссёром А. А. Адабашьяном по мотивам романа. Премьера состоялась 10 марта 2002 года на телеканале ОРТ.
 В 2002 году всемирные права на экранизацию цикла романов об Эрасте Петровиче Фандорине были куплены голливудской кинокомпанией U Squared Productions, принадлежащей Полу Верховену. Через два года права были возвращены автору, за исключением экранизации романа «Азазель». Съёмки фильма «Зимняя королева» должны были начаться в июне 2007 года, но по различным причинам переносились. В конце 2009 года было объявлено, что режиссёром фильма будет Фёдор Бондарчук, а Верховен остается продюсером картины. Выход в прокат был намечен на 2012 год. В апреле 2012 года появилась информация, что в связи с истекшими правами экранизация так и не состоится.
 C 13 по 24 октября 2003 года укороченная аудиоверсия книги транслировалась в рамках программы  на радио BBC Radio 4 отрывками по 10-15 минут.
 В 2010 году вышла аудиокнига, в создании которой приняли участие более двадцати артистов театра и кино: Александр Филиппенко (авторский текст), Сергей Безруков (Эраст Фандорин), Ольга Аросева (Леди Эстер), Ирина Безрукова (Амалия Бежецкая), и другие.
 В 2020 году было объявлено, что онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» планирует экранизировать роман в новом ключе: действие развернётся в XXI веке в альтернативной исторически России, где не было революции 1917 года и царствует дом Романовых. Съёмки сериала «Фандорин. Азазель» завершились в августе 2022 года, премьера состоялась 19 января 2023 года в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 
 
 

Приключения Эраста Фандорина
Романы 1998 года
Дебютные романы